Панчишин Андрій Зіновійович (1959—2015) — співак, журналіст, поет
 Панчишин Валентин Гнатович (1920) — український математик, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 Панчишин Іван Миколайович (1961) — радянський та український футболіст, український тренер
 Панчишин Лесь (1991) — український художник, фотограф, кліпмейкер.
 Панчишин Марія Володимирівна (1941 — 2008) — український медик, професор, завідувач кафедри факультетської терапії Львівського національного медичного університету
 Панчишин Мар'ян Іванович (1882 — 1943) — український лікар і громадський діяч, піонер охорони здоров'я в Західній Україні
 Панчишин Михайло — український музикант-співак, переможець національного телевізійного шоу «Х-фактор» 2017 року.
 Панчишин Ольга (1896, Угнів — 1986) — професор
 Панчишин Осип (1927—2010) — діяч ОУН
 Панчишин Остап (1987) — український музикант і композитор, лідер поп-рок гурту «Патриція»
 Панчишин Степан Михайлович (1950) — доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Див. також 
 Панчишине
 Панчищини

Примітки